Perforace (česky proděravění) může mít tyto významy:

 perforace (lékařství) – protržení stěny orgánu v lidském těle (například perforace slepého střeva)
 Ve filatelii a polygrafii – proděravění papíru, které usnadní jeho pozdější odtrhnutí nebo ohnutí
 perforace filmu – přesné otvory podél filmového pásu

Externí odkazy